Дже́рред Сми́тсон (англ. Jerred Smithson; род. 4 февраля 1979, Вернон, Британская Колумбия, Канада) — бывший канадский хоккеист, выступавший на позиции центрального нападающего.

Игровая карьера

Юниорская карьера 
В сезоне 1994/95 выступал за клуб из родного города «Вернон Мэйпл Лифс» и набрал 85 (39+46) очков в 64 матчах при 120 минутах штрафа. C 1995 по 2000 год выступал в клубе «Калгари Хитмен». Всего за «Хитмен» провёл 319 матчей, в которых набрал 111 очков.

Профессиональная карьера

Лос-Анджелес Кингз 
Будучи незадрафтованным, в сезоне 2000/01 выступал в АХЛ за «Лоуэлл Лок Монстерс», попутно проведя 3 матча за клуб ECHL «Трентон Тайтенс». После подписал контракт новичка с «Лос-Анджелес Кингз». В сезоне 2002/03 провел первую игру в НХЛ, однако преимущественно большую часть сезона Смитсон играл в АХЛ. Также было и в сезоне 2003/04. Всего за «Кингз» провёл 30 матчей, в которых набрал 3 очка.

Нэшвилл Предаторз 
В локаутном сезоне 2004/05 Смитсон перешел в клуб «Милуоки Эдмиралс». Перед сезоном 2005/06 Смитсон подписал однолетний контракт с «Нэшвилл Предаторз» на сумму $ 450 тыс. В сезоне 2005/06 стал регулярным игроком основы, проведя лишь 8 матчей в АХЛ без набранных очков. За основную же команду Джерред провел 66 встреч и набрал 14 (5+9) очков. После сезона 2005/06 «Нэшвилл Предаторз» переподписали Смитсона на год и те же $ 450 тыс. В июне 2007 года продлил контракт с «хищниками» на 2 года и $ 1 млн. В сезоне 2007/08 Джерред Смитсон достиг максимальных показателей в карьере, набрав 16 (7+9) очков в 81 встрече. В июле 2008 года при действующем контракте Смитсон подписал новый - на $ 1,525 млн. и 2 года. В январе 2011 года Смитсон подписал новый двухлетний контракт с «Предаторз» на сумму $ 1,6 млн. 22 апреля 2011 года Смитсон забросил победную шайбу в пятом матче серии против «Анахайм Дакс», сделав счет в серии 3:2 в пользу «Предаторз», и был признан второй звездой дня НХЛ. Позже «Предаторз» выиграли у «Анахайма» серию со счётом 4:2 и, впервые в собственной истории, вышли во 2-й раунд плей-офф НХЛ.  Всего за «Нэшвилл Предаторз» провёл 346 встреч в регулярном сезоне и набрал 86 очков, а также 29 встреч в плей-офф и 3 очка соответственно.

Флорида Пантерз 
24 февраля 2012 года Смитсон был обменян во «Флориду Пантерз» на пик 6-го раунда драфта НХЛ 2012 года. Всего за «Пантерз» провёл 51 встречу, в которых набрал 6 очков, а также 5 мачтей в плей-офф с 1 передачей.

Эдмонтон Ойлерз 
3 апреля 2013 года «Эдмонтон Ойлерз» приобрели Смитсона у «Флориды Пантерз» за пик 4-го раунда драфта НХЛ 2013 года, рассчитывая на выход в плей-офф. Однако «Ойлерз» не смогли туда попасть и после 10 матчей, в котором забил 1 гол, Джерред покинул состав «Эдмонтона» в качестве свободного агента.

Торонто Мэйпл Лифс 
16 октября 2013 года Смитсон подписал контракт с клубом АХЛ «Торонто Марлис». После семи игр с «Марлис» 6 ноября 2013 года он подписал годичный контракт с клубом «Торонто Мэйпл Лифс».  Всего за «Торонто Мэйпл Лифс» провёл 18 матчей без набранных очков.

Хернинг Блю Фокс 
Просидев сезон 2014/15 в качестве свободного агента, Смитсон объявил о возвращении в профессиональный хоккей, подписав однолетний контракт с датским клубом «Хернинг Блю Фокс» из Датской хоккейной лиги 25 июля 2015 года. Смитсон вместе с командой дошел до финала, где «Хернинг» уступил в шести матчах клубу «Эсбьерг Энерджи». Джерред набрал 24 очка в 33 матчах регулярного сезона, а также 7 в 19 матчах плей-офф соответственно. По окончании сезона он объявил о своем уходе из профессионального хоккея.

Карьера тренера 
В сезоне 2017/18 Смитсон был ассистентом главного тренера клуба «Вернон Вайперс», который в данном сезоне смог занять второе место в собственном дивизионе .

Статистика

Примечания

Ссылки 

Игроки «Нэшвилл Предаторз»
Игроки «Милуоки Эдмиралс»
Игроки «Манчестер Монаркс»
Игроки «Лоуэлл Девилз»
Игроки «Лос-Анджелес Кингз»
Игроки «Флорида Пантерз»
Игроки «Эдмонтон Ойлерз»
Игроки ХК «Хернинг Блю Фокс»
Хоккейные центральные нападающие
Хоккейные нападающие
Хоккеисты Канады
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Игроки «Торонто Марлис»